The Pretender (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie.
The Pretender (Jackson Browne), een nummer van Jackson Browne uit 1977.
The Pretender (Foo Fighters), een nummer van Foo Fighters uit 2007.